Фатьяново — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Заборского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Заборский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 24 км, до центра муниципального образования Красного — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Красное, Сметанино, Струково.

По переписи 2002 года население — 61 человек (32 мужчины, 29 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Фатьяново в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района